Bilecik ou Bilejique é uma província () do noroeste da Turquia, situada na região (bölge) de Mármara (em turco: Marmara Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009) .

Embora a maior parte da província faça parte da região de  (bölge) de Mármara algumas partes estão integradas noutras regiões:
Os distritos de İnhisar e Yenipazar, bem como as partes mais a leste de dos distritos de Gölpazarı e Söğüt fazem parte da Região do Mar Negro (Karadeniz Bölgesi).
Partes menores do sudeste dos distritos de Bozüyük e Söğüt fazem parte da Região da Anatólia Central (İç Anadolu Bölgesi).
Uma parte do sudoeste do distrito de Bozüyük está integrada na Região do Egeu (Ege Bölgesi).

Províncias da Região de Mármara
Províncias da Turquia